Grande prêmio é um termo utilizado para competições esportivas de:
 Fórmula 1
 Lista de Grandes Prêmios de Fórmula 1
 Motociclismo
 Grande prêmio de motociclismo
 Lista dos grandes-prémios de MotoGP
 Corridas de cavalo
 Grande Prêmio Brasil
 Grande Prêmio São Paulo
 Grande Prêmio Bento Gonçalves
 Grande Prêmio Paraná

Ver também
 Grand Prix
 Grande Prêmio Brasileiro de Cinema

Desambiguação